CZO est un code qui peut faire référence à :
 Chistochina Airport, dans la région de recensement de Valdez-Cordova, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZO''' est un sigle qui peut faire référence à :
 '', un projet de recherche interdisciplinaire mené en collaboration avec neuf établissements dans le but de comprendre les processus chimiques, physiques, géologiques et biologiques qui façonnent à la fois la surface de la Terre et soutiennent la vie terrestre.

Code IATA des aéroports